А́угсбург (нем. Augsburg) — многозначный термин.

 Аугсбург — город на юго-западе Баварии (Германия).
 Аугсбург — небольшой американский город в Арканзасе.
 Аугсбург — район в Германии.
 Аугсбург — немецкий футбольный клуб из Аугсбурга.
 Аугсбург (1910—1922) — немецкий лёгкий крейсер.
 Аугсбург, Натали (род. 1983) — немецкая гандболистка, левая крайняя.